

Anthropologie 
 Indiens Cuevas, groupe ethnique amérindien du Panamá.

Patronyme 

 Antonio Cuevas Delgado (1949-), homme politique espagnol ;
 Carlos Cuevas (1995-), acteur espagnol; 
 Cristian Cuevas (1995- ), footballeur chilien ;
 Elvira Cuevas Viera (1950-), écologiste portoricaine ;
 Guy Cuevas (1945-), écrivain, musicien et comédien cubain ;
 Inma Cuevas (1977-), actrice espagnole ;
 Jorge Cuevas Bartholin (1885-1961), mécène et directeur de ballet américano-chilien ;
 José Martín Cuevas Cobos (1969-), acteur et chanteur mexicain ;
 José Luis Cuevas (1934-2017), peintre, muraliste, graveur, sculpteur et illustrateur mexicain ; 
 Julián Cuevas (1948-2000), coureur cycliste espagnol ;
 Manuel Cuevas (né en 1933), couturier mexicain ;
 Mauricio Cuevas (2003-), joueur américain de soccer ;
 Nelson Cuevas (1980-), joueur paraguayen de football ;
 Pablo Cuevas (1986-), joueur uruguayen de tennis ;
 Pipino Cuevas (1957-), boxeur mexicain ;
 Tomasa Cuevas (1917-2007), militante communiste et antifranquiste espagnole;
 Virtudes Cuevas Escrivà (1913-2010), résistante républicaine espagnole et survivante du camp d'extermination nazi de Ravensbrück.

Toponyme 

 Cuevas Bajas, commune espagnole de la province de Málaga ;
 Cuevas de Almudén, commune espagnole de la province de Teruel ;
 Cuevas de San Marcos, commune espagnole de la province de Málaga ;
 Cuevas de Vinromá, commune espagnole de la province de Castellón ;
 Cuevas del Almanzora, commune espagnole de la province d'Almería ;
 Cuevas del Becerro, commune espagnole de la province de Málaga ;
 Cuevas del Campo, commune espagnole de la province de Grenade ;
 Cuevas del Valle, commune espagnole de la province d'Ávila ;
 Cuevas Labradas, commune espagnole de la province de Teruel.

Voir aussi 
 De Las Cuevas
Patronyme hispanique